Курочка Ряба може позначати наступні терміни:
Курочка Ряба — українська народна казка
Курочка Ряба — фільм Андрія Кончаловського.
Курочка Ряба —  вітраж з кольорового скла роботи московського художника Івана Лубєннікова.